TSV NOAD Tilburg - holenderski klub piłkarski, grający obecnie w 4e klasse i mający siedzibę w mieście Tilburg. W latach 1956-1959 oraz 1960-1961 drużyna występowała w Eredivisie.

Sezony w Eredivisie

Linki zewnętrzne 
 

TSV NOAD